Tambour ( oder ‚Trommler‘) steht für:

 eine alte Form der kleinen Trommel, siehe Tabor (Trommel)
 Trommler beim Militär (historisch), siehe Tambourmajor#Wortherkunft und Geschichte
 Trommler in einem Spielmannszug

Technik:
 Tambour (Architektur), zylindrische Mauer zwischen Pendentif und Kuppel
 Tambour (Festungsbau), ein kleiner verteidigungsfähiger Raum zur Deckung anderer Objekte
 Tambour (Ofenbau), die Erweiterung des Abluftrohres bei einem Kamin oder Kachelofen (Ofenaufsatz mit mehreren Rohren)
 in der Textilindustrie eine große Nadelwalze in einer Karde, siehe Kardieren#Funktionsbeschreibung
 eine spezielle Stahlwalze bei der Papierherstellung, siehe Papiermaschine#Aufrollung

Familienname:

 Conrad Tambour (* 1984), österreichischer Animationsfilmregisseur

Siehe auch:
 Stadttambour (historischer Beruf)
 Tamburin